Federico García Lorca (1898-1936), um poeta e dramaturgo espanhol, e uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola.
Federico García Di Bernardo (1984-), um futebolista argentino que atua como zagueiro.